One Voice – gruppo musicale filippino/statunitense
 One Voice – album di Barry Manilow del 1979
 One Voice – album di Barbra Streisand del 1987
 One Voice – album degli Agnostic Front del 1992
 One Voice – album di Billy Gilman del 2000